Soon (Racoon) - single van Racoon
 Soon (album van Tanya Tucker) - album van Tanya Tucker
 Soon (single van Tanya Tucker) - single van Tanya Tucker
 Soon (George Gershwin) - lied gecomponeerd door George Gershwin met tekst van Ira Gershwin. Uitgevoerd door talloze artiesten
 SOON - Duitse band